Signoret puede referirse a:

 Emmanuel Signoret (1872-1900), poeta y crítico de arte francés.
 Gabriel Signoret (1878-1937), actor francés.
 Simone Signoret (1921-1985), actriz francesa.
 Victor Antoine Signoret (1816-1889), médico, farmacéutico, y entomólogo francés.